Iru puede responder a distintos conceptos:
 Iru, el nombre en yoruba del «sumbala», condimento africano preparado a base de semillas fermentadas.
 Etnia iru de agricultores de Ankole, uno de los cuatro reinos tradicionales de Uganda.
 Organización internacional del transporte por carretera, IRU, acrónimo de International Road Transport Union.
 Derechos irrevocables de uso, IRU, acrónimo de Indefeasible Right of Use.
 Iru (Jõelähtme), localidad en Estonia.
 Iru (mitología), en la mitología egipcia, formas en que podían transformarse los fallecidos en el inframundo (Duat).